Caffier ist der Familienname folgender Personen:

 Lorenz Caffier (* 1954), deutscher Politiker (CDU)
 Wolfgang Caffier (1919–2004), deutscher evangelisch-lutherischer Pfarrer, CDU-Bezirkstagsabgeordneter und Friedensaktivist

Siehe auch:
 Caffiers